Пурка

Пурка — специализированные весы для определения натуры (объёмного веса) зерна.

Пурка — топоним:

 Пурка (Нижегородская область) — деревня в Павловском районе Нижегородской области. Входит в состав Варежского сельсовета.
 Пурка — деревня в уезде Вырумаа в Эстонии. Входит в состав волости Хаанья.